Puchar Świata w bobslejach jest coroczną imprezą przeprowadzaną przez Międzynarodową Federację Bobsleja i Toboganu FIBT. Składa się z około 10 zawodów.

Puchar Świata pierwszy raz rozegrany został w sezonie 1984/1985, jednak aż do sezonu 1989/1990 były to zawody nieoficjalne. Kobiety rozpoczęły rywalizację w sezonie 1994/1995. Kalendarz Pucharu Świata składa się z około 10 imprez. Obecnie rozgrywa się zawody w dwójkach kobiet, dwójkach i czwórkach mężczyzn oraz w kombinacji mężczyzn, w której uwzględnia się łącznie wyniki uzyskane przez pilotów w dwójkach i czwórkach.

Pierwszym zdobywcą Pucharu Świata w dwójkach oraz czwórkach mężczyzn został reprezentant NRD Wolfgang Hoppe, a w kombinacji Anton Fischer z RFN. Wśród kobiet pierwszy w historii tytuł wywalczyła Claudia Bühlmann ze Szwajcarii. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami są Kanadyjczyk Pierre Lueders w dwójkach mężczyzn (6 zwycięstw w tej kategorii), Niemiec André Lange w czwórkach mężczyzn (4 zwycięstwa), André Lange i Pierre Lueders w kombinacji (obaj po cztery zwycięstwa) oraz Niemka Sandra Kiriasis w dwójkach kobiet (9 zwycięstw).

Punktacja 
Punkty zdobywa najlepszych trzydzieści załóg. Do sezonu 2006/2007 w Pucharze Świata w bobslejach obowiązywała punktacja zbliżona do tej stosowanej między innymi w Pucharze Świata w skokach narciarskich lub Pucharze Świata w biegach narciarskich. Zgodnie z nową punktacją punkty również zdobywa 30 najlepszych załóg, jednak zwiększono znacznie liczbę punktów.

Stara punktacja

Nowa punktacja

Klasyfikacje końcowe

Kobiety

Dwójki

Mężczyźni

Dwójki

Czwórki

Kombinacja

Zobacz też 
 Bobsleje
 Mistrzostwa świata FIBT
 Bobsleje na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Skeleton

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Bobsleja i Toboganu (FIBT)